Bedjani (Georgisch: ) is een zogeheten nederzetting met stedelijk karakter (daba) in het zuiden van Georgië, in de regio Kvemo Kartli. Het is gelegen in de beboste kloof van de Chrami rivier, op 870 meter boven de zeespiegel, in het zuidoostelijke puntje van de gemeente Tsalka. Bedjani ligt afgelegen van belangrijke centra in de Kvemo Kartli regio, zoals Tsalka, Tetritskaro en Dmanisi, maar vormt evenwel de kruising van de hoofdwegen naar deze drie plaatsen.

Historie
Op de plek van Bedjani waren in het verleden een paar kloostercomplexen waarvan de geschiedenis teruggaat tot de vroege middeleeuwen, en was er tot halverwege de twintigste eeuw geen nederzetting. De kathedraal en het klooster in Bedjani hielden op te functioneren met de communistische overname en de oprichting van de Sovjet-Unie. In 1954 werd de plaats Bedjani gesticht ten behoeve van de aanleg van de Chrami-waterkrachtcascade. In dat jaar begon de bouw van de Chrami-II waterkrachtcentrale, die openging in 1963, en de eerste bewoners werkten daaraan. In het nabijgelegen Chramhesi werd een aantal jaren eerder de Chrami-I waterkrachtcentrale in gebruik genomen. 

Het voortbestaan van het dorp werd in 1963 bestendigd met de opening van het "Republikeinse Psychoneurologische Ziekenhuis", dat plaats bood voor 800 patiënten. Vanwege deze nationaal belangrijke functie werd de status 'nederzetting met stedelijk karakter' (, daba) aan de plaats toegekend. Door de groei van het daba kwamen er ook andere faciliteiten, zoals een school voor 220 leerlingen. Deze bloei bleek echter van korte duur. De economische en politieke crisis in de Sovjet-Unie eind jaren 1980, en de daaropvolgende crisis in de jaren 1990 in het onafhankelijk geworden Georgië resulteerde in een grote afname van de bevolking van Bedjani.

Met name de Griekse gemeenschap emigreerde, net als elders in het Tsalka district. De psychiatrische kliniek in Bedjani telde in 2018 ruim 150 patiënten, de derde grootste en daarmee nog steeds een van de belangrijkere in Georgië. een groot deel van de patiënten verblijft er meerdere jaren. De toekomst van deze instelling, een belangrijke werkgever in het dorp, en daarmee het dorp staat geregeld ter discussie. Sinds 1999 is er een kleinschalig weeshuis naast het lokale klooster, opgericht door de orthodoxe kerk.

Demografie
Begin 2022 had Bedjani 133 inwoners, een daling sinds de volkstelling van 2014. Volgens deze volkstelling bestond de bevolking uit 81 Georgiërs (55%), 29 Armeniërs (20%) en 11 Pontische Grieken (7%). De sterke bevolkingsdaling vanaf medio 1990 is vooral te wijten aan de massale emigratie van de Pontische Grieken naar Griekenland in de jaren 1990. In latere jaren is er sprake van plattelandsleegloop door gebrek aan economische activiteit en perspectief.

Foto's 

Daba in Georgië
Kvemo Kartli